Le mot mi-temps peut désigner :
 un travail à mi-temps ;
 une mi-temps (sport), intervalle de repos au milieu d'un match sportif.